Gelehrter steht für:
 Rechtsgelehrter
 Schriftgelehrter
 Universalgelehrter
 Wissenschaftler
 Intelligenzler (häufig abwertend)
 Koryphäe (bildungssprachlich)
 Akademiker

Siehe auch:

 Der Gelehrte (Begriffsklärung)